Дженнифер Коллен Рубин (; род. 3 апреля 1962, Финикс, Аризона) — американская актриса, продюсер и модель.

Биография 
Рубин окончила Аризонский университет по специальности «ландшафтный дизайн». Начала карьеру в качестве модели и в первый же год получила титул «Модель года» агентства «Форд».

Рубин дебютировала в кино в 1987 году в фильме «Кошмар на улице Вязов 3: Воины сна», а первую главную роль сыграла в 1988 году в фильме «Плохие сны». Затем снималась в картинах «Вечная песня», «Кукловод» и других.

Личная жизнь 
С 1987 по 1990 год была замужем за актёром Элиасом Котеасом.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Киноактрисы США